Астряб — прізвище.

Відомі носії 
 Астряб Олександр Матвійович (*3 вересня 1879, Лубни) — український радянський методист-математик, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Астряб Матвій Григорович (*1 серпня 1843 — 18 січня 1925) — педагог, історик, краєзнавець.

Прізвища